Dorsch est un patronyme porté notamment par :

 Anton-Joseph Dorsch (1758-1819), philosophe, théologien, homme de lettres du siècle des Lumières et jacobin allemand naturalisé français ;
 Franz Xaver Dorsch (1899-1986), ingénieur civil allemand ;
 Jean Georges Dorsch (1597-1659), théologien protestant ;
 Käthe Dorsch (1890-1957), actrice allemande.

Patronyme allemand